Le terme griffon vendéen désigne plusieurs races de chiens originaires de Vendée surtout utilisés pour la chasse :
 Grand griffon vendéen
 Grand basset griffon vendéen
 Petit basset griffon vendéen
 Briquet griffon vendéen

Voir aussi 
 Griffon